Соревнования по плаванию на дистанции 4×100 метров вольным стилем у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 16 cборных. Действующими олимпийскими чемпионами в данной дисциплине являлись пловцы Франции, которые в этот раз стали вторыми. Золотые медали завоевали спортсмены из США, бронза на счету австралийских пловцов.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Полуфинал 
В финал проходят 8 сборных, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте sports-reference.com
 Олимпийские игры  на сайте Международной федерации плавания (FINA)